

Betekenis van de naam 
 
De naam Bennett is via het Oudfrans, dat gesproken werd door de Normandiërs, die  bij de Slag bij Hastings in 1066 Engeland veroverden, doorgedrongen tot de Engelse taal. 
De naam, die ook voortleeft in de Franse naam Benoît, is afgeleid van het Latijnse Benedictus en betekent: gezegend of de gezegende.

Personen 
 Alec Bennett (1897-1973), Iers-Canadees motorcoureur
 Arnold Bennett (1867-1931), Engels romanschrijver
 Bob Bennett (politicus) (1933), Amerikaans politicus
 Brian Bennett (1940), Brits drummer, onder andere bij The Shadows
 Bruce Bennett (acteur) (1906-2007), Amerikaans atleet en acteur
 Bryce Bennett (1992), Amerikaans alpineskiër
 Charles Bennett (atleet) (1870-1949), Brits atleet
 Constance Bennett (1904-1965), Amerikaans actrice
 Danielle Bennett (19??), Canadees schrijfster van fantasy
 Dave Bennett (1928-1952), Brits motorcoureur
 Dennis Bennett (1917-1991), Amerikaans episcopaals-charismatisch priester
 Edward Turner Bennett (1797-1836), Brits zoöloog (broer van John Joseph Bennett)
 Eliza Bennett (1992), Brits actrice
 George Bennett (1990), Nieuw-Zeelands wielrenner
 Greg Bennett (1972), Australisch du- en triatleet
 Haley Bennett (1988), Amerikaans actrice en zangeres
 Harold Bennett (1899-1981), Engels acteur
 Humphrey Bennett, Nederlands kunstenaar
 James Gordon Bennett jr. (1841-1918), Amerikaans krantenuitgever
 Jane Bennett (1960), Australisch kunstschilder
 Jay Bennett (1963-2009), Amerikaans gitarist, instrumentalist, muziekproducent en singer-songwriter
 Jill Bennett (1975), Amerikaans actrice, filmregisseuse en filmproducente
 Jimmy Bennett (1996), Amerikaans acteur
 Joan Bennett (1910-1990), Amerikaans actrice
 Joe Bennett (1969), Brits publicist en recensent
 Jonathan Bennett (1981), Amerikaans acteur
 John Joseph Bennett (1801-1876), Brits botanicus (broer van Edward Turner Bennett)
 Kyle Bennett (1979-2012), Amerikaans BMX'er
 Lennie Bennett (1938-2009), Brits komiek en spelshowpresentator
 Manu Bennett (1969), Nieuw-Zeelands acteur
 Matt Bennett (1991), Amerikaans acteur
 Matthew Bennett (1968), Canadees acteur
 Naftali Bennett (1972), Israëlisch politicus en ondernemer
 Richard Bennett (componist) (1936-2012), Brits componist en pianist
 Richard Bennett (politicus) (1870-1947), Canadees minister-president
 Robert Russell Bennett (1894-1981), Amerikaans componist, dirigent en pianist
 Rudy Bennett (1942), Nederlands zanger (pseudoniem van Ruud van der Berg)
 Sam Bennett (1990), Iers wielrenner
 Samm Bennett (1957), Amerikaanse jazzdrummer, -percussionist en -singer-songwriter
 Stephen Bennett (1959), Engels golfer
 Steve Bennett (1961), Engels voetbalscheidsrechter
 Stu Bennett (1980), Engels professioneel worstelaar (ringnaam Wade Barrett)
 Tony Bennett (1926), Amerikaans zanger
 Warren Bennett (1971), Engels golfer
 William Bennett (1936), Brits fluitist
 William Sterndale Bennett (1816-1875), Engels componist, pianist en dirigent
 Willie P. Bennett (1951-2008), Canadees singer-songwriter

Fictieve personen 
 Bonnie Bennet, personage uit tv-serie Vampire Diaries
 Bruce Bennett (Prison Break), personage uit tv-serie Prison Break
 Miles Bennett Dyson, personage uit de Terminator-franchise
 Rita Bennett, personage uit de boekenserie rondom Dexter Morgan en de hierop gebaseerde tv-serie Dexter
 Victor Bennett, personage uit de tv-serie Charmed
 Zane Bennett, personage uit de tv-serie "H2o just add water"

Dieren 
 Bennettazhia, pterosauriër, vernoemd naar onderzoeker Christopher Bennett
 Bennettboomkangoeroe, klimbuideldier uit het geslacht van de boomkangoeroes uit Noordoost-Australië
 Bennettiella insularis, soort in de taxonomische indeling van de snoerwormen
 Bennettwallaby, wallaby uit Oost-Australië

Geografie 
 Bennett (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Bennett (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Bennett County, county in de Amerikaanse staat South Dakota
 Bennett Lake Volcanic Complex, uitgedoofd calderacomplex in Canada
 Bennetteiland, Russisch eiland in de Oost-Siberische Zee, onderdeel van de De Longeilanden
 Bennettsville, plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Lake Bennett, gehucht in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Marshall Bennetteilanden, eilandengroep in Papoea-Nieuw-Guinea

Engelse achternaam